Сары-Мурын (, ) — крупный казахский подрод, входящий в состав рода Каракерей племени Найман Среднего джуза, существующий и по сей день. Родоначальником подрода является Сары батыр и мать Мурын-ана, расселяется подрод Мурын в основном на территории Восточного Казахстана. У подрода Мурын есть своя танба и клич:

Уран — Каптагай батыр! Кабанбай!,
Танба — Муюз, рог